Blossom (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Blossom (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 1990 die gebaseerd was op de televisieserie
 Blossom (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Roberts Blossom, een Amerikaanse acteur en dichter
 Blossom Dearie, een Amerikaanse jazzzangeres en -pianiste